Шанхайский марафон — ежегодный марафон, который проводится в китайском городе Шанхай.

Старт марафона находится на площади Чэнь И, а финиш на Шанхайском стадионе. Часть дистанции проходит по набережной реки Хуанпуцзян. Трасса соответствует стандартам IAAF, на ней могут устанавливаться мировые рекорды. По критериям IAAF имеет золотой лейбл.

Традиционно проходил в начале декабря, однако марафон 2014 года состоится 2 ноября.

Победители

Ссылки 
 Официальный сайт

Марафоны Китая
Международные спортивные соревнования в Шанхае
Мероприятия, регулярно проводимые с 2000 года